Гео́ргий Миха́йлович Ще́нников () — российский футболист, защитник московского ЦСКА.

Трёхкратный чемпион России по футболу, трёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионата Европы 2016 года.

Сын четырёхкратного чемпиона мира и серебряного призёра Олимпиады-1996 по спортивной ходьбе Михаила Щенникова.

Карьера

Клубная 

Воспитанник ЦСКА. Первый тренер — Н. С. Коновалов. По окончании ДЮСШ ПФК ЦСКА в 2007 году, был приглашён в дубль команды. В сезоне 2008 провёл за молодёжный состав армейцев 23 матча.

За основной состав ЦСКА дебютировал 6 августа 2008 года в матче 1/16 Кубка России против владимирского «Торпедо». 24 октября того же года дебютировал в Кубке УЕФА, выйдя на замену на 86-й минуте игры с испанским «Депортиво». 18 февраля 2009 года полностью провёл матч против «Астон Виллы» в этом же турнире. 7 марта 2009 года Щенников вместе с ЦСКА завоевал свой первый трофей — Суперкубок России.

6 июня 2011 года у Щенникова случился рецидив полученной в мае того же года травмы голеностопа; в результате он вернулся в строй в конце октября.

27 марта 2014 в игре 1/4 Кубка России против грозненского «Терека» забил решающий мяч на 111-й минуте игры — это гол стал для него первым в составе ЦСКА. В сезоне 2017/18 забил дебютные мячи за клуб в чемпионате России и Лиге чемпионов УЕФА.

В сборной 
Участник чемпионата Европы среди молодёжных команд 2013 года.

15 августа 2012 года дебютировал в составе национальной сборной России под руководством нового главного тренера Фабио Капелло против сборной Кот-д’Ивуара.

18 ноября 2018 года был вызван в сборную в связи с травмой Федора Кудряшова

Чемпионат мира 2014

2 июня 2014 года был включён в окончательный состав сборной России на чемпионат мира в Бразилии. На поле не выходил.

Чемпионат Европы 2016

Вошёл в заявку сборной России на чемпионат Европы 2016. 11 июня вышел в стартовом составе сборной на матч против Англии (1:1). На 72-й минуте игры в спорном эпизоде был наказан жёлтой карточкой и штрафным ударом, после которого англичане забили гол. На последних минутах игры отдал голевой пас на Василия Березуцкого.

Личная жизнь 
22 июня 2013 года женился на Диане. 23 июля 2014 года родился сын Даниил, 17 августа 2017 года ― дочь Ульяна. 1 июня 2019 года родился сын.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 10 матчей / 0 голов; 4 победы, 5 ничьих, 1 поражение.

Достижения

Командные 
ЦСКА
  Чемпион России (3): 2012/2013, 2013/14, 2015/16
  Серебряный призёр чемпионата России (4): 2010, 2014/15, 2016/17 , 2017/18.
  Бронзовый призёр чемпионата России (1): 2011/2012.
 Обладатель Кубка России (3): 2008/09, 2010/11, 2012/13.
 Обладатель Суперкубка России (4): 2009, 2013, 2014, 2018.

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (3): № 2 (2010); № 3 (2009, 2013/2014).
 Лучший молодой футболист России: 2009
 Лауреат премии «Первая пятерка»: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ЦСКА

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК ЦСКА Москва